Elenco della principale fauna selvatica in Sudafrica; il paese ospita 299 specie di mammiferi e 858 di uccelli e si trova al sesto posto tra i diciassette paesi megadiversi del pianeta.

Mammiferi

Carnivori 
Molte specie di carnivori, dai maggiori a quelle di più piccole dimensioni, abitano il territorio sudafricano. La maggior parte delle famiglie vengono ben rappresentate in Sud Africa, come ad esempio il Canidae, il Felidae, l'Hyaenidae, il Mustelidae, il Viverridae, l'Herpestidae ed infine l'Otariidae. Il più famoso di questi è certamente il leone africano, il più grande carnivoro del continente e la seconda specie di felino più grande al mondo, dopo la tigre. Gli altri due grandi felini presenti sono il leopardo e il ghepardo. La iena maculata si trova comunemente nella maggior parte delle grandi riserve di caccia, mentre la iena bruna abita le zone aride del paese; anche l'aardwolf è molto diffusa. Il licaone o "cane selvatico africano" è una specie a rischio considerata oramai in via di estinzione e si trova principalmente nel parco nazionale Kruger e nelle zone limitrofe.

Il leopardo è il più solitario tra i grandi felini; è un cacciatore opportunista che può cercare le proprie prede anche tra i piccoli mammiferi e i roditori, quando altre fonti di cibo non risultano essere disponibili. La dieta del leopardo consiste in gran parte di ungulati, come la gazzella di Thomson; con un fisico relativamente minuto se confrontato con un leone, sceglie di cacciare durante le ore notturne per prevenire la possibilità di confronto. Al fine di proteggere se stesso e portare in salvo e nascondere le proprie prede ha sviluppato capacità di arrampicata estremamente notevoli, consentendogli con facilità la scalata di un albero.

Carnivori più piccoli sono comuni in tutto il paese e due specie innanzi tutto, lo sciacallo e il caracal, sono visti da alcuni come specie infestanti, spesso depredando il bestiame, come pecore e capre, a leoni, leopardi, ghepardi e licaoni. Entrambe le specie di iena sono state ampiamente estirpate al di fuori delle aree protette. Il servalo è un carnivoro specialista e spesso si rintana nelle zone paludose. L'otocione, la volpe del Capo e altri piccoli felini come il gatto dai piedi neri e il gatto selvatico sudafricano sono molto diffuse, anche se ci sono problemi circa la purezza genetica del gatto selvatico africano, in quanto genera facilmente anche col gatto domestico (Felis sylvestris catus), il che ne diluisce l'apporto genetico originale.

Ci sono molte specie di mangusta, come il suricato o "Meerkat", la mangusta gialla e la mangusta acquatica. Ci sono due specie di genetta, la genetta comune e la genetta del Capo. Si trovano invece relativamente poche specie di mustelide, in quanto sembra che la maggior parte delle nicchie ecologiche abitate dai mustelidi nelle altre parti del mondo siano state prese dai viverridae e proprio dalle Herpestidae nell'Africa sub-sahariana (solo sette delle loro specie sono native dell'Africa a sud del Sahara)..

Due specie di lontra sono originarie del Sud Africa, entrambe residenti in habitat d'acqua dolce, mentre la lontra dalle guance bianche può anche avventurarsi in mare presso la costa. Il tasso del miele è probabilmente il più conosciuto tra i mustelidi nativi nella regione; a parte le lontre, altre due specie si presentano, la donnola striata africana e la puzzola striata, un membro della famiglia Mustela anche se in realtà assomiglia un po' ad una Mephitidae (la loro pelliccia-bianca e nera assume la stessa funzione di quella delle puzzole). L'unico sigillo nativo della regione è il sigillo di pelliccia marrone, che nidifica in grandi colonie al largo della Namibia e Sud Africa.

Erbivori 
Il Sudafrica ha molte specie di antilope, alcune delle quali molto diffuse e ben noti anche in altre parti del mondo, ed altre che sono invece endemiche; c'è stata inoltre una specie estinta di antilopi endemiche nota come antilope azzurra. Molte di queste antilopi si trovano in diversi habitat; specie come le gemsbok si trovano esclusivamente nelle zone aride, mentre lo gnu dalla coda bianca (una specie endemica) nella prateria, l'antilope del Capo dove si trova maggiormente nel fynbos, l'impala nella savana e il Klipspringer prevalentemente su terreno roccioso.

Altre specie si muovono in una più ampia varietà di habitat, come ad esempio lo Springbok tra gli arbusti aridi, i prati e la zona semi-desertica, e il Kudu maggiore all'interno dei boschetti ma anche nei boschi aperti e tra la vegetazione fluviale. Il territorio ha infine una ricca varietà di piccole specie di antilopi, come il klipspringer e l'antilope del Capo suaccennate, la silvicapra, il cefalofo azzurro, lo steenbok e l'oribi.

L'antilope conosciuta come "kudu" si può suddividere in due gruppi differenti, il kudu maggiore e il kudu minore; veloci e furtivi, sono di un colore marrone-grigio con strisce bianche che scendono verso il centro del corpo e per questi motivi in afrikaans è denominato "fantasma grigio". I maschi hanno lunghe corna a spirale che salgono verso l'alto, mentre le femmine generalmente non le hanno. È un animale tranquillo normalmente non pericoloso.

L'Orice gazzella, nota anche come "Gemsbuck" o "gemsbok" in lingua afrikaans, è un tipo di gazzella he vive e si sposta in gruppi formati solitamente da 10-45 individui; sono guidati nella maggior parte dei casi da un maschio dominante, più raramente da una femmina. Le corna del maschio sono lunghe e diritte e puntano verso l'alto; mentre quelle delle femmine sono più ricurve verso la schiena: con esse possono comunque giungere ad attaccare ed anche a ferire a morte un leone se solo se ne presenta l'occasione.

Vi sono poi anche specie più grandi specie di Artiodactyla, come il bufalo del Capo, l'eland comune e la giraffa; il facocero comune è maggiormente presente nella parte orientale del paese. Il potamocero si situa in habitat con una vegetazione più fitta. Il "bufalo cafro" è un potente animale che ha pochi nemici naturali, le loro dimensioni, stazza robusta e forti corna li rendono in grado di difendersi molto meglio di altri erbivori; sono noti per essere in grado di uccidere non solo il leone e la iena, ma anche l'essere umano e a molti altri carnivori. Anche a causa di questo fatto hanno preso sempre più lo spazio precedentemente occupato da altre specie, divenendo uno dei cinque maggiori e più pericolosi tra gli animali sudafricani, assieme all'elefante africano, al leone africano, al rinoceronte e al leopardo. Un altro dei nomi che viene dato a questo bufalo è quello di "morte nera", a causa del colore e dell'aggressività spiccata.

Lontano parente del facocero e del potamocero ma più vicino ai Cetacea è l'ippopotamo, un mammifero anfibio che di solito si immerge completamente in acqua durante il giorno e si sposta sulla terra soltanto per nutrirsi di erbe durante la notte. L'ippopotamo si trova nella parte orientale del paese fino al iSimangaliso Wetland Park, la baia di Kosi e gli estuari presenti in KwaZulu-Natal, anche se risultano essere molto più diffuso, effettuati nella patt occidentale come i dintorni di Città del Capo e il corso dell'Orange (fiume) in tutta la sia lunghezza; c'è una piccola popolazione di ippopotami nella capitale dove sono stati reintrodotti per controllare la vegetazione aliena. Dopo il loro arrivo nel 1652 i coloni olandesi guidati dal fondatore di Città del Capo Jan van Riebeeck, hanno quasi portato la popolazione residente di ippopotami all'estinzione a causa della caccia sfrenata per procurarsene la carne e le pelli.

Tra gli Erbivori che non sono Artiodactyla  si trovano nella regione due specie autoctone di equidi, la zebra delle pianure e la zebra di montagna. Una sottospecie estinta della zebra di pianura, il quagga, era endemica nel paese.

Entrambi i tipi di rinoceronte, il rinoceronte bianco e il rinoceronte nero si stanziano nel territorio. Nessuno dei due può essere distinto dal colore, in quanto entrambi sono di un colore simile, ma invece dalla forma della bocca:, con il "bianco" che ha una bocca larga o quadrata, mentre il "nero" ha una bocca a gancio a partire dalle labbra. Usualmente si comportano in modo differente, con il rinoceronte nero che è più piccolo, più timido, ma anche più aggressivo.

Uccelli 
Fra gli uccelli maggiormente presenti e visibili vi sono:
 Struzzo - il Sud Africa ha la più grande popolazione di struzzi nel mondo, i più grandi uccelli del pianeta.
 Astore codalunga o "falco africano" - un uccello della famiglia dei rapaci come l'aquila e la poiana.
 Aquila rapace - un grande uccello rapace con un'apertura alare che va da circa 160 a 190 cm.
 Biancone pettonero - un uccello predatore di medie dimensioni.
 gufo reale maculato - un gufo africano imparentato al grande gufo cornuto dell'America del Nord.

Rettili 
 Mamba verde orientale - un serpente arboricolo di grandi dimensioni e altamente velenoso che si può trovare in tutta la zona costiera orientale dell'Africa meridionale.
 Mamba nero - grande ed altamente velenoso, può vivere in un varietà di habitat presenti in terra africana.
 Cobra del Sudafrica - un cobra di medie dimensioni il cui colore dipende dall'ambiente in cui si trova a vivere.

Specie minacciate 
 talpa dorata gigante
 talpa dorata di Van Zyl
 talpa dorata di Marley
 talpa dorata di Gunning
 talpa dorata di Juliana
 criceto dalla coda bianca
 balenottera boreale
 balenottera azzurra
 Balenottera comune
 Licaone o "cane selvatico africano".
 Zebra di montagna

In pericolo critico 
 talpa dorata di De Winton
 coniglio fluviale

Habitat naturale

Parchi e riserve 
 parco nazionale Addo Elephant
 parco nazionale Augrabies Falls
 parco nazionale Bontebok
 parco nazionale Golden Gate Highlands
 parco nazionale Karoo
 parco transfrontaliero Kgalagadi
 Parco nazionale Kruger
 riserva Madikwe Game
 Mapungubwe
 Parco nazionale Mountain Zebra
 Riserva Pilanesberg
 Richtersveld
 Skukuza
 parco nazionale di Table Mountain
 parco nazionale Tankwa Karoo
 parco nazionale Tsitsikamma

Note

Voci correlate 
 Aree naturali protette in Sudafrica